Grondwet van de Sovjet-Unie (1924)
 Grondwet van de Sovjet-Unie (1936)
 Grondwet van de Sovjet-Unie (1977)